

Населенні пункти 
 Папіно — село в Борисовському сільському поселенні Бабаєвського району Вологодської області Росії.
 Папіно — село в Дубровському сільському поселенні Бабаєвського району Вологодської області Росії.
 Папіно — село в Вологодському районі Вологодської області Росії.

Прізвище 
Луї-Жозеф Папіно— квебекський політик, один з лідерів Повстання Патріотів.